Stefan III – papież 768-772,
 Stefan II – papież 752–757 (według innej numeracji Stefan III)
 Stefan III – książę Neapolu 821-832,
 Stefan III – król Węgier 1162-1172,
 Stefan III – książę Bawarii-Ingolstadt 1375-1413,
 Stefan III Wielki – hospodar mołdawski 1467-1504.

eo:Stefano#Regantoj